September puede referirse a:

Mes 
 La traducción alemana, inglesa y latina de septiembre, noveno mes del calendario gregoriano, séptimo en el antiguo calendario romano.

Cine 
 September (1987), película dirigida por Woody Allen;
 September (Jiuyue) (1984), película dirigida por Tian Zhuangzhuang;
 September (2003), película dirigida por Max Färberböck;

Música 
 September (Petra Marklund), cantante sueca de EuroDance:
 September (2004), álbum debut;
 September (2008), álbum debut en EE. UU.;
 September, canción de Earth, Wind & Fire; o
 September, canción de Daughtry.